O termo Seul pode referir-se a:

Seul - capital da Coreia do Sul.
SEUL - grupo de defesa que promove programas de educação e ciência para Linux.

Desambiguação